Буитраго () — испаноязычная фамилия и топоним:

Топонимы 
 Буитраго — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Буитраго-дель-Лосоя — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Фамилия 
 Буитраго, Даниэль (род. 1991) — колумбийский футболист.
 Буитраго, Рикардо (род. 1985) — панамский футболист.